

Geografia
 Donskoj – città della oblast' di Tula
 Donskoj – quartiere di Mosca

Persone
 Dmitrij Donskoj – Gran principe di Mosca
 Evgenij Donskoj – tennista russo
 Mark Donskoj  – regista dell'epoca sovietica

Altro
 Monastero Donskoj – monastero di Mosca
 TK-208 Dmitrij Donskoj – battello della classe Typhoon
 5613 Donskoj – asteroide della fascia principale
 Don Sphynx – razza di gatto russo conosciuto anche come Donskoy